paus Gregorius V (~970-999), paus (996-999)
 Gregorius V van Constantinopel (1746-1821), patriarch van Constantinopel in 3 perioden tussen 1797 en 1821